La Communauté du Christ est une Église chrétienne, issue du mormonisme.
 La communauté du Christ est un terme parfois utilisé dans divers contextes pour qualifier l'Église chrétienne.